Егорка:
 Егорка — уменьшительно-ласкательная форма имени Егор.
 Егорка — фильм, выпущенный в 1984 году.